Томаш Бердих је освојио турнир. У финалу је победио Ивана Љубичића резултатом 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:4.

Носиоци 

  Енди Родик (полуфинале)
  Гиљермо Корија (друго коло)
  Николај Давиденко (четвртфинале)
  Маријано Пуерта (друго коло)
  Давид Налбандијан (друго коло)
  Иван Љубичић (финалиста)
  Гастон Гаудио (четвртфинале)
  Радек Штјепанек (полуфинале)
|
  Томас Јохансон ''(треће коло) 
  Давид Ферер ''(четвртфинале) 
  Фернандо Гонзалез ''(друго коло) 
  Роби Џинепри ''(треће коло) 
  Хуан Карлос Фереро ''(треће коло) 
  Томи Робредо ''(четвртфинале) 
  Марио Анчић ''(друго коло) 
  Доминик Хрбати ''(треће коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2005.
Париз мастерс — појединачно